Ajman (emiraat), een emiraat van de Verenigde Arabische Emiraten
Ajman (stad), de hoofdstad van dit emiraat
Ajman Club, een voetbalclub uit de stad Ajman